

Матчі

Японія 1:0 Україна

Румунія 4:1 Україна

Україна 2:1 Грузія

Україна 2:0 Югославія

Білорусь 2:0 Україна

Україна 0:1 Іран

Вірменія 2:2 Україна

Україна 2:0 Греція

Північна Ірландія 0:0 Україна

Словаччина 1:1 Україна

Склад команди 
 Статистику подано станом на 21 листопада 2002 року (в дужках наведено ігри і голи 2002 року)

Тренери

Баланс матчів

Клубне представництво

Див. також 
 Матчі збірної України з футболу

Посилання 
 Результати на офіційному сайті ФФУ 
 Результати на сайті «Украинский футбол от Дмитрия Трощия»  
 Результати на fifa.com  

2002
2002 у футболі
2002 в українському спорті